Jaskinie i schroniska w Polsce:
 Schronisko w Kamieniołomie – schronisko w Wierzchowiu w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Wielka Wieś
 Schronisko w Kamieniołomie I – jaskinia w Skałkach Twardowskiego w Krakowie
 Schronisko w Kamieniołomie II – schronisko powyżej skały Sadystówka na Zakrzówku w Krakowie
 Schronisko w Kamieniołomie III – jaskinia przed skałą Problemówka na Zakrzówku w Krakowie
 Schronisko w Kamieniołomie Dębnik Pierwsze – schronisko w kamieniołomie Dębnik w Dolinie Racławki
 Schronisko w Kamieniołomie Dębnik Drugie – schronisko w kamieniołomie Dębnik w Dolinie Racławki
 Schronisko w Kamieniołomie w Pogorzycach – schronisko w kamieniołomie w Pogorzycach w województwie małopolskim, w powiecie chrzanowskim, w gminie Chrzanów
 Schronisko w Kamieniołomie w Stępinie – schronisko w kamieniołomie w Stępinie w województwie podkarpackim, w powiecie strzyżowskim, w gminie Frysztak
 Schronisko w Kamieniołomie obok Jaskini Twardowskiego II – jaskinia obok Jaskini Twardowskiego w Krakowie

Przypisy